Hostinský je pracovník v hospodě (hospodský), může se jednat o příjmení různých osob:

 Jiří Stanislav Hostinský (1654–1726) – český barokní básník a jezuitský misionář
 Otakar Hostinský (1847–1910) – český estetik a teoretik hudby
 └──Bohuslav Hostinský (1884–1951) – český matematik a syn Otakara Hostinského
 Zdeněk Hostinský (šachista) – český šachista a vysokoškolský pedagog

Externí odkazy